Jen (i. e. 11. század – i. e. 222) , ókori állam Északkelet-Kína tengerpartján
 Kései Jen (384–409) , állam Kínában
 Jen, japán pénznem